burr – układanka logiczna 

 Miejsca
 Burr, Nebraska – miejscowość w Stanach Zjednoczonych

 Osoby o tym nazwisku
 Aaron Burr – wiceprezydent Stanów Zjednoczonych
 Richard Burr – amerykański senator